Vienna Blood steht für

 Vienna Blood, Originaltitel des Krimis Wiener Blut von Frank Tallis (2006)
 Vienna Blood (Fernsehreihe), britisch-österreichische Fernsehreihe (seit 2019)

Siehe auch:
 Wiener Blut (Begriffsklärung)